Рома́новский сельсове́т — сельское поселение в Октябрьском районе Амурской области.

Административный центр — село Романовка.

История 
В 1924 году образован Романовский сельсовет. Указом Президиума ВС РСФСР от 18.06.1954 г. и решением облисполкома № 478 от 30.06.1954 г. Романовский сельсовет объединили с Борисовским сельсоветом с центром с. Романовка. Решением райисполкома № 84 от 12.03.1963 г. образован Раевский сельсовет.

17 марта 2005 года в соответствии с Законом Амурской области № 457-ОЗ муниципальное образование наделено статусом сельского поселения.

Население

Состав сельского поселения

Примечания

Ссылки 
 Сельсовет на сайте Октябрьского района

Муниципальные образования Октябрьского района (Амурская область)
Сельские поселения Амурской области